Dobra peut désigner :

Patronyme 
 Anica Dobra, actrice et chanteuse serbe ;
 Kaan Dobra, (1972-), pseudonyme de Roman Dąbrowski, footballeur polonais ;

Géographie

Rivière 
 Dobra, rivière de Croatie

Localités

Pologne 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dobra, village du powiat d'Oleśnica
 Dobra, village du powiat de Bolesławiec
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Dobra, village du powiat de Przeworsk
 Dobra, village du powiat de Sanok
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dobra, village du powiat de Poznań
 Dobra, gmina
 Dobra, ville du powiat de Turek
dans la voïvodie de Łódź
 Dobra, village du powiat de Łask
 Dobra, village du powiat de Zgierz
 Dobra-Nowiny, village du powiat de Zgierz
de la voïvodie de Lubusz
 Dobra, village
de la voïvodie de Mazovie
 Dobra, village 
de la voïvodie d'Opole 
 Dobra, village 
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Dobra, gmina 
 Dobra, village  
de la voïvodie de Poméranie
 Dobra, village 
dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Dobra, gmina du powiat de Police 
 Dobra, village du powiat de Police 
 Dobra, gmina du powiat de Łobez 
 Dobra, ville du powiat de Łobez
de la voïvodie de Sainte-Croix
 Dobra, village 
de la voïvodie de Silésie
 Dobra, village

Roumanie 
 Dobra, commune du județ de Dâmbovița
 Dobra, commune du județ de Hunedoara
 Dobra, village de la commune de Șugag
 Dobra, village de la commune de Bălăciţa
 Dobra, village de la commune de Papiu Ilarian
 Dobra, village de la commune de Supur

Slovaquie 
 Dobra, village du district de Trebišov

Serbie 
 Dobra, village de la municipalité de Golubac

République tchèque 
 Dobrá, village de Moravie-Silésie

Autres 
 Dobra, monnaie de Sao Tomé-et-Principe

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités